Bodola (románul: Budila, németül: Bodila vagy Bodeln, szászul: Budille), község Romániában, Erdélyben, Brassó megyében
 Bodola, családnév